Gustavo Orozco puede referirse a:

 Gustavo Orozco (1960–), guitarrista y cantante mexicano;
 Gustavo Orozco (1980–), policía retirado y político argentino.